Склад збірної Італії на чемпіонаті світу 1990 

Докладніше…Італія
Італія 1990